Wied (bij Hachenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Wied (rivier), een rivier in Duitsland
Graafschap Wied, een historische regio
Huis Wied, het adellijke geslacht dat deze regio regeerde
Maximilian zu Wied-Neuwied, adellijk natuuronderzoeker en ontdekkingsreiziger